Municipio de Duncan puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Duncan (condado de Monroe, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Duncan (condado de Mercer, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Mercer.
 Municipio de Duncan (condado de Houghton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Houghton.
 Municipio de Duncan (condado de Sullivan, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Sullivan.
 Municipio de Duncan (condado de Tioga, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Tioga.